Svjatoslav Igorevič Halizov (), ruski hokejist, * 8. februar 1963, Sankt Peterburg, Rusija, † 6. junij 2010, Sankt Peterburg.

Halizov je v sovjetski ligi, kjer je večino kariere igral za kluba CSKA Moskva in SKA St. Petersburg, odigral 281 prvenstvenih tekem, na katerih je dosegel 33 golov.

Za sovjetsko reprezentanco je nastopil na Svetovnem prvenstvu 1989, na katerem je osvojil zlato medaljo, skupno pa na devetih tekmah tekmah.

Pregled kariere

|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 80/81
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 81/82
|
| 8
| 0
| 1
| 1
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SKA St. Petersburg
| Sovjetska liga
| 82/83
|
| 35
| 2
| 6
| 8
|
| 19
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 83
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SKA St. Petersburg
| Sovjetska liga
| 83/84
|
| 43
| 3
| 11
| 14
|
| 32
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SKA St. Petersburg
| Sovjetska liga
| 84/85
|
| 44
| 5
| 3
| 8
|
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SKA St. Petersburg
| Sovjetska liga
| 85/86
|
| 36
| 4
| 4
| 8
|
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SKA St. Petersburg
| Sovjetska liga
| 86/87
|
| 27
| 3
| 4
| 7
|
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SKA St. Petersburg
| Sovjetska liga
| 87/88
|
| 44
| 7
| 13
| 20
|
| 52
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SKA St. Petersburg
| Sovjetska liga
| 88/89
|
| 43
| 9
| 7
| 16
|
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 89
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| +7
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Wernau/Esslingen EHSG
| Nemška 3. liga
| 95/96
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EHC Waldkraiburg
| Nemška 3. liga
| 96/97
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SKA St. Petersburg
| Ruska liga
| 97/98
|
| 46
| 0
| 2
| 2
|
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SKA St. Petersburg
| Ruska liga
| 98/99
|
| 39
| 1
| 6
| 7
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 370
| bgcolor="#7FFF00" | 34
| bgcolor="#7FFF00" | 57
| bgcolor="#7FFF00" | 91
| bgcolor="#7FFF00" | +7
| bgcolor="#7FFF00" | 265
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
|}

Glej tudi
Seznam ruskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 
 

Ruski hokejski branilci
Sovjetski hokejski reprezentanti
Hokejisti CSKA Moskva
Hokejisti SKA St. Petersburg
Sanktpeterburški športniki